Das Ericsson Open 2001 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Key Biscayne bei Miami. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 19. bis 31. März 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)